Okręty US Navy o nazwie USS  "Dorado", pochodzącej od hiszpańskiego określenia koryfeny (Coryphaena hippurus) – ryby dorado, znanej także jako mahi-mahi (hawajski) lub dolphin-fish (angielski):

 Pierwszy "Dorado" (SS-248) był okrętem podwodnym, który został utracony podczas jego pierwszego rejsu, najprawdopodobniej zatopiony przez okręt amerykański na skutek pomyłki.
 Drugi "Dorado" (SS-526) miał być także okrętem podwodnym, ale kontrakt anulowano w 1944.

Dorado